La Vinata kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Vinata, Panindícuaro, ort, 
 La Vinata, Tzintzuntzan, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar